Зоны () — село в Шатойском районе Чечни. Является административным центром Зонинского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Аргун, к северо-востоку от районного центра Шатой, на автодороге Грозный — Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Дачу-Борзой, на северо-востоке — село Улус-Керт, на северо-западе — село Ярыш-Марды, на юго-западе — село Большие Варанды.

Население

Образование 
 Зонинская муниципальная основная общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Шатойского района